Nagano se poate referi la:

 Prefectura Nagano, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Nagano, o localitate în Japonia, centrul administrativ al prefecturii Nagano.
 Jocurile Olimpice de iarnă din 1998.

Vezi și
 Kawachi-Nagano